

Patronyme 

 Dan LaCouture (né en 1977), joueur de hockey sur glace américain ;
 Jean Lacouture (1921-2015), journaliste, historien et écrivain français ;
 Marce Lacouture, chanteuse américaine cajun et francophone ;
 Onésime Lacouture (1881-1951), jésuite québécois ;
 Xavier Lacouture (né en 1951), auteur-compositeur-interprète français.

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme